2 miejscowości w Polsce: 
 Kisielewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Dobrzyń nad Wisłą 
 Kisielewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc
Miejscowości na Białorusi

 Kisielewo (dawniej Kisielewo II) – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.
 Kisielewo I – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.